Androsch ist der Familienname folgender Personen:

 Claudia Androsch (* 1964), österreichische Schauspielerin
 Hannes Androsch (* 1938), österreichischer Politiker, Steuerberater und Unternehmer
 Maurice Androsch (* 1970), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Peter Androsch (* 1963), österreichischer Musiker und Komponist

Siehe auch:
 Andros